Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2012 – 7. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 21 kwietnia na niemieckim torze Hockenheimring, natomiast zakończyły się 14 października w Belgii, na Circuit de Spa-Francorchamps. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Jake Dennis, a wśród zespołów - brytyjska ekipa Fortec Motorsports.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2012 został zatwierdzony 22 listopada 2011 roku. Składał się on z ośmiu eliminacji.

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2012 w sportach motorowych